La saison 1991-1992 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1A est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB. Appelée Nationale 1A.

Le championnat de Nationale 1A de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Seize clubs participent à la compétition. Les dix premiers du championnat sont qualifiés pour les play-offs avec les deux premiers du championnat de Nationale 1B. Le vainqueur des playoffs est désigné Champion de France. Les équipes classées 11, 12, 13 et  disputent des barrages avec des clubs de Nationale 1B, à l'issue duquel ils peuvent se maintenir ou descendre. Les 15 et  en Nationale 1B.

Le tenant du titre est Antibes.

La saison régulière a débuté le  septembre 1991 et s'est terminé en 1992. Pau-Orthez a remporté le championnat pour la troisième fois de son histoire en battant en finale Limoges.

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 

|

|}

Playoffs 

Le match aller se joue chez l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière, le match retour chez l'équipe la moins bien classée et la belle éventuelle chez l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière.

Détail des matches de la saison régulière

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Pro A (basket-ball)

Lien externe 
 Site de la LNB

1992
Basket-ball en 1991
Basket-ball en 1992
Sport en France en 1991
Sport en France en 1992